Collegio elettorale di Vittorio Veneto – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Vittorio Veneto – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1993-2005)
Collegio elettorale di Vittorio Veneto - Montebelluna – collegio elettorale del Senato della Repubblica (1948-1993)